Topònims:
 San Antonio (Canelones), població de l'Uruguai del departament de Canelones.
 San Antonio (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 San Antonio (Salto), població de l'Uruguai al departament de Salto.
 San Antonio (Texas), ciutat de Texas (Estats Units).
 San Antonio de Benagéber, municipi del País Valencià.
 San Antonio Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 San Antonio de Jujuy, localitat de l'extrem sud de la província de Jujuy i capçalera del departament homònim.
 San Antonio Oeste, ciutat del departament San Antonio, província de Río Negro, Argentina.
 Penyal de San Antonio, península rocosa a la costa nord del Marroc.
 Navas de San Antonio, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Velilla de San Antonio, municipi de la comunitat autònoma de Madrid.
 Esport:
 San Antonio Riders, franquícia de futbol americà que participà en la World League de futbol americà entre 1991 i 1992.
 San Antonio Spurs, equip de bàsquet de la NBA.
 Sociedad Deportiva Cultural San Antonio, club d'handbol de la ciutat de Pamplona (Navarra).